Името Цацаровци носят две български села:

 Цацаровци, област Смолян
 Цацаровци, област София